De herbis steht für
 Carmen graecum de herbis, antike botanische Schrift
 Tractatus de herbis, mittelalterliches botanisches Werk; siehe Circa instans#Secreta salernitana